Linka D se nachází v mnoha městech:

V Česku
 D (linka metra v Praze); plánovaná linka v Praze 
 autobusová linka D (557540) městské autobusové dopravy v Litoměřicích

zaniklé
 autobusová linka D, předchůdce pražské autobusové linky 109, viz Městské autobusové linky v Praze (1925-1951)
 tramvajová linka D, noční tramvajová linka v Praze v letech 1942–1945
 rekreační autobusová linka D, v Praze v letech 1970–1974
 autobusová linka D v Brně v trase Žabovřesky – Bystrc od roku 1930 do přečíslování v roce 1952 (viz Městská autobusová doprava v Brně)
 pravděpodobně někdejší číslo jedné z trolejbusových linek v Jihlavě a před rokem 1982 autobusové nebo trolejbusové linky ve Zlíně

Ostatní
 RER D (příměstská železnice RER); železniční linka v Paříži 
 linka metra D (metro v Lyonu)
 linka metra D (metro v Římě), plánovaná linka
 trolejbusová linka D, někdejší druhá linka trolejbusové dopravy v Magdeburku
 autobusová linka D (Ballard-Uptown) systému RapidRide podniku King County Metro v okrese King ve státě Washington